Isola di Sant'Andrea – isola italiana della laguna veneta nel comune di Venezia
 Isola di Sant'Andrea – isola italiana della laguna di Marano nel comune di Marano Lagunare
 Isola di Sant'Andrea – isola italiana facente parte delle isole Pedagne, vicino al porto di Brindisi
 Isola di Sant'Andrea – isola italiana del mar Jonio nel comune di Gallipoli
 Isola di Sant'Andrea (Sveti Andrija o Crveni otok) – isola croata nel comune di Rovigno, conosciuta anche come Isola Rossa
 Isola di Sant'Andrea (Sveti Andrija) – isolotto croato nel comune di Pola
 Isola di Sant'Andrea (Babac) – isoletta croata adiacente a Pasmano
 Isola di Sant'Andrea in Pelago (Svetac) – isola croatta facente parte dell'arcipelago di Lissa
 Isola di Sant'Andrea (Sveti Andrija) – isolotto croato nel gruppo delle isole Elafiti
 Isola di Sant'Andrea – isola ungherese nel Danubio